Иван Михайлович Логвиненко (25 июня 1922, с. Ольшаница Рокитянского района Киевской области) — украинский и советский писатель. Кандидат юридических наук, полковник милиции. Почётный работник МВД Украины.

Член Союза писателей Украины.

Биография 
После окончания средней школы в 1939 году, поступил в Ленинградское высшее военно-морское инженерное училище имени Ф. Э. Дзержинского.

Участник Великой Отечественной войны. На фронте — с июня 1941 года. Встретил войну офицером-артиллеристом эскадренного миноносца «Гневный» Краснознамённого Балтийского флота. На боевых кораблях и в составе морской пехоты принимал участие в 1941 году обороне Таллина и полуострова Ханко (Гангут). Участвовал в битве за Ленинград. В одном из боёв получил ранение. После выздоровления лейтенант Логвиненко был назначен командиром батареи 134-го артиллерийского полка РГК (Ленинградский фронт). Участник прорыва и снятия блокады Ленинграда. В 1944 году при форсировании реки Великой (под Псковом) получил тяжелое пулевое ранение в грудь.

После выписки из госпиталя направлен на работу в правоохранительные органы. Служил начальником отдела Главного управления уголовного розыска и начальником кафедры криминалистики Академии МВД Украинской ССР. Полковник милиции.

Член Союза писателей Украины. Автор 68 научных работ и художественных произведений, в том числе, сборники повестей и рассказов, в основном, детективного содержания, о Великой Отечественной и гражданской войнах:
 «Второй экзамен»,
 «Без страха и упрека»,
 «Диалог ценой жизни»,
 «Завтра на рассвете»,
 «Багровые зори»,
 «На чужом берегу»,
 «Искупление».
Писал также научно-популярные книги и статьи на тему криминалистики.

За повести «Багряные зори», «Завтра на рассвете» и рассказ «За сокровищами» удостоен медали имени А. С. Макаренко.

Награды 
 орден Красной Звезды (дважды),
 орден Отечественной войны I степени,
 медаль «За отвагу»,
 медаль  «За боевые заслуги»,
 медаль «За оборону Ленинграда»,
 медаль «За победу над Германией»,
 орден Богдана Хмельницкого III степени (Украина),
 медаль «Защитнику Отчизны»,
 многие другие награды,
 Заслуженный работник МВД Украины.

Ссылки 
  Логвиненко, Иван Михайлович

Украинские писатели XX века
Авторы детективной прозы
Моряки Великой Отечественной войны
Полковники (Украина)